Benoît Allemane, comédien français ;
 Gaston Allemane, homme politique français ;
 Jean Allemane, homme politique français ;
 Pierre Allemane, sportif français ;
 Olivier Allemane, peintre, dessinateur et sérigraphe français.